Мажуга — славянская фамилия:
 Мажуга, Александр Георгиевич (род. 1980) — российский учёный-химик, профессор РАН, ректор РХТУ.
 Мажуга, Захария Иоакимович (в монашестве Зиновий, в схиме Серафим; 1896—1985) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит.
 Мажуга, Юрий Николаевич (1931—2022) — советский и украинский актёр театра и кино. Народный артист СССР.